Англь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Англь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу